

Люди з іменем Олексій Волков 
 Волков Олексій Михайлович (1965) — український лікар і письменник.
 Волков Олексій Анатолійович (5 квітня 1988) — російський спортсмен, біатлоніст.